OUA, sigle composé des trois lettres O, U et A, peut faire référence à :
 Organisation de l'unité africaine, une ancienne organisation des États africains ;
 Ontario University Athletics, une association universitaire canadienne ;
 Île Oua, une île de Nouvelle-Calédonie (France) ;
 , une île de l'atoll de Nukufetau, aux Tuvalu.
  ;